Бонавентура:

 Бонавентура — имя латинского или итальянского происхождения.

Персоналии

Имя 
 Бонавентура (ок. 1218—1274) — средневековый теолог, францисканский схоласт, генерал францисканского ордена.
 Бонавентура Берлингьери (1228—1274) — итальянский художник.

Фамилия 
 Бонавентура — благородный род средневекового Рима, к которому принадлежал
 Бонавентура, Романо — католический церковный деятель XII века.
 Бонавентура, Арнальдо (1862—1952) — итальянский музыковед.
 Бонавентура, Бассегода и Хугас (род. 1954) — испанский искусствовед.
 Бонавентура, Джакомо (род. 1989) — итальянский футболист, полузащитник.
 Бонавентура, Флор (род. 1988) — французская актриса.

Персонаж 
В сказке Юрия Олеши «Три толстяка» граф Бонавентура — капитан дворцовой гвардии.

Псевдоним 
Под псевдонимом Бонавентура писали: Псевдо-Бонавентура (группа средневековых авторов, выдававших себя за святого Бонавентуру), Шеллинг и Клингеман.

См. также 
 Ди Бонавентура, Лоренцо (род. 1957) — американский кинопродюсер.